Кикнурское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Кикнурского района Кировской области России.

Центр — деревня Ваштранга.

История 
Образовано 1 апреля 2014 года путём объединения всех сельских поселений района.

Население

Состав 
В состав поселения входят 69 населённых пунктов.

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района 

Муниципальные образования Кикнурского района
Упразднённые сельские поселения Кировской области
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году